Іван Златоуст —  лінійний корабель Чорноморського флоту.
 Іва́н Золотоу́стий — архієпископ Константинопольський, релігійний полеміст, отець Церкви, християнський вятий.
Багатозначні терміни